Сан-Бартоломеу (, «святий Варфоломій») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Бартоломеу (Коїмбра) — парафія.
 Сан-Бартоломеу-душ-Галегуш — парафія.

Див. також 

 Бартоломеу
 Сан-Бартоломе
 Сан-Бартоломео (значення)